Huismans ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Huismans (* 1947), südafrikanische Schriftstellerin
 Horst Huismans (1938–2020), deutscher Augenarzt und Fachbuchautor

Siehe auch:
 Huysmans